Сен-Себастья́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на південь від Парижа, 65 км на північ від Ліможа, 36 км на північний захід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 344 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 685,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Себастьян на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Себастьян на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Себастьян на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Сен-Себастьян на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез